

Ім'я 
 Ансель Адамс (1902—1984) — американський фотограф.
 Ансель Елґорт (1994) — американський актор, музикант, DJ.

Топоніміка 
 Ансель — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Верхні Альпи.
 Дика територія Ансель Адамс — дика територія в горах Сьєрра-Невада в Каліфорнії, США.